Křižanovice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
 Křižanovice, comune del distretto di Vyškov, in Moravia Meridionale
 Křižanovice, comune del distretto di Chrudim, nella regione di Pardubice
 Křižanovice u Vyškova, comune del distretto di Vyškov, in Moravia Meridionale